Caruso peut faire référence à :

 En Sicile, on appelait « caruso » (pl. : carusi) un jeune travailleur dans les mines (âgé entre 6 et 18 ans).

Patronyme 

 Alex Caruso (né en 1994), joueur de basket-ball américain
 Anthony Caruso (1916-2003), acteur américain
 Arianna Caruso (née en 1999), footballeuse italienne
 Damiano Caruso (né en 1987), cycliste italien
 D. J. Caruso (Daniel John Caruso, né en 1965), réalisateur et producteur américain
 David Caruso (né en 1956), acteur américain
 Enrico Caruso (1873-1921), ténor d'opéra italien
 Eugenia Caruso (19?-), actrice italienne
 Filippo Caruso (1884-1979), général des carabiniers et résistant
 Giampaolo Caruso (1980-), cycliste italien
 Igor Caruso (1914-1981), psychanalyste autrichien d'origine italienne
 Lisa Caruso (1992-), actrice française, fille de Sylvain Caruso
 Luigi Caruso (1754-1823), compositeur italien
 Pino Caruso (1934-2019), acteur, animateur de télévision et écrivain italien
 Roberto Caruso (né en 1967), cycliste italien
 Salvatore Caruso (né en 1992), tennisman italien
 Sophia Anne Caruso (née en 2001-), actrice américaine
 Sylvain Caruso (né en 1963), acteur français, père de Lisa Caruso.

Œuvres

Chanson 
 Caruso (1986), une chanson écrite par Lucio Dalla en l'honneur d'Enrico Caruso.

Cinéma 
 Le Grand Caruso (The Great Caruso), un film américain réalisé par Richard Thorpe en 1951.

Paléontologie 
 Caruso est un genre fossile de poissons de la famille des Lophiidae.

Astronomie 

 Caruso est un cratère d'impact présent sur la surface de Mercure.

Autre 
 La sauce Caruso, est une sauce chaude originaire d'Uruguay.

Patronyme italien